Municipio de Pioneer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pioneer (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Pioneer (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Pioneer (condado de Graham, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Pioneer (condado de Rice, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rice.
 Municipio de Pioneer (condado de Rush, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Pioneer (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Pioneer (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.